Роберто Сифуэнтес Парада (; 21 декабря 1957, Сантьяго) — испанский шахматист, гроссмейстер (1991).

Пятикратный чемпион Чили (1982—1986).

В составе сборных Чили участник 7-и Олимпиад (1978—1990) и Испании (2004).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Чили
Шахматисты Нидерландов
Шахматисты Испании